Název Hynčice má více sídel:
 Hynčice (okres Náchod), obec v okrese Náchod
 Hynčice (Vražné), část obce Vražné v okrese Nový Jičín
 Hynčice (Město Albrechtice), část města Město Albrechtice v okrese Bruntál
 Hynčice nad Moravou, část obce Hanušovice v okrese Šumperk
 Hynčice pod Sušinou, katastrální území ve Starém Městě v okrese Šumperk

Externí odkazy